Григо́рий Алекса́ндрович Ко́рин (настоящее имя Годель Шабеевич Коренберг; 15 марта 1926, Радомышль — 5 июня 2010, Химки) — русский поэт и переводчик.

Биография 
Григорий Коренберг родился одним из трёх сыновей в бедной семье. Его родители, Шабе Перцевич Коренберг (1900—1974) и Михле Яковлевна Хабинская (1896—1969), торговали на рынке и вели полунищенский образ жизни, в 1930-е годы переехали в Баку. Старший брат Пётр Коренберг (1922—1942) в годы Великой Отечественной войны попал в немецкий плен и был публично повешен фашистами в Чигирине за участие в партизанском движении. Другой брат, Михаил Коренберг (1923—1996), также ушёл на фронт.

Григорий Коренберг, после обучения в школе воздушных стрелков, в составе 11-й Новороссийской дважды Краснознамённой штурмовой авиационной дивизии ВВС ВМФ участвовал в боях за освобождение Одессы и Кёнигсберга, был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». После демобилизации в 1945 году работал с отцом на шерстобитной машине, затем ответственным секретарём в газете «Мингечаурский строитель» (откуда был впоследствии уволен «за неправильное освещение положения дел на строительстве гидростанции»).

В Мингечауре женился на поэтессе Инне Лиснянской (их дочь — израильский прозаик Елена Макарова — родилась в 1951 году). После окончания в 1952 году Бакинского заочного педагогического института стал ночным выпускающим газеты «Бакинский рабочий».

С 1961 года работал в Москве, жил в Химках.

Начал публиковаться как поэт и переводчик с языков народов СССР в 1956 году. Первый сборник «Люди мои, люди…» вышел в 1962 году, на основании чего Корин был принят в 1963 году в Союз писателей СССР.

Пародию на стихотворение Корина

написал Александр Иванов

В 1971 году женился на  искусствоведе Ирине Гиляровой. С ней он прожил 38 лет до её смерти в 2009 году.

Умер 5 июня 2010 года. Похоронен вместе с Ириной Гиляровой на Востряковском кладбище.

Сочинения

Поэзия 
 «Люди мои, люди…»: Стихи. М., 1962
 «Противостояние»: Стихи и поэма. М., 1966
 «Смена ритма»: Стихи. М., 1970
 «Прямой переулок»: Стихи. М., 1974
 «Автопортреты»: Стихи. М., 1976
 «Брат»: Стихи. М., 1971
 «Повесть о моей Музе»: Стихи. М., 1981
 «Соль» (1986)
 «Последняя треть». М., Современник, 1990
 «Город Бога» (1992)
 «Я связан с ветром» (1995)
 «Так и бывает это» (2000)
 «Муза и автопортрет» (2005)

Переводы 
 Джусуев С. «Горные зори». М., 1972
 Салимов Б. «Лейся, солнце». М., 1976
 Котамадзе Д. «Объятие». М., 1978

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Григорию Корину
 
 
 Поэт-фронтовик Григорий Корин скончался в Москве // РИА Новости, 7.06.2010.

Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники вузов Баку
Похороненные на Востряковском кладбище